

Geografia 
 Dem – lago del Burkina Faso
 Dem – freguesia di Caminha (Portogallo)

Sigle 
  Digital Elevation Model – modello digitale di elevazione
  Direct Email Marketing – Email marketing
 I Democratici – Partito politico italiano del passato

Codici 
 DEM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dembidollo (Etiopia)
 dem – codice ISO 639-3 della lingua dem
 DEM – vecchio codice valutario ISO 4217 del Marco tedesco (sostituito dall'Euro), ex valuta della Germania